Подго́рное — село в Кировском районе Приморского края.

География 
Находится в 20 километрах от районного центра, посёлка Кировский. Село расположено на берегу реки Крыловка (правый приток реки Уссури).

Дорога к селу Подгорное идёт от села Архангеловка.

Население 

Основную же массу составляют приезжие дачники.

Инфраструктура 
В селе есть база отдыха на берегу живописного озера, также имеется спортивный лагерь.

Примечания

Ссылки 
 Село Подгорное на kirovsky-dv.ru 

Населённые пункты Кировского района (Приморский край)